Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Flávio Saretta che ha battuto in finale Jacob Adaktusson 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (Campione)
 Marcos Daniel (secondo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Júlio Silva (secondo turno)

 Kristian Pless (semifinali)
 Thiago Alves (quarti di finale)
 Santiago González (quarti di finale)
 Franco Ferreiro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2005